Мария Магдалина — христианская святая.

Искусство 
 «Мария Магдалина» — оратория в четырех частях французского композитора Жюля Массне.
 «Мария Магдалина» — картина Фредерика Сэндиса.
 «Мария Магдалина» — картина Данте Габриэля Россетти.
 «Мария Магдалина» — пьеса Метерлинка.

Фильмы 
 «Мария Магдалина» — советский фильм 1990 года режиссёра Геннадия Воронина.
 «Мария Магдалина» — драматический фильм 2018 года режиссёра Гарта Дэвиса, по сценарию Хелен Эдмундсон и Филиппы Гослетт.

Корабли 
 «Мария Магдалина» — 66-пушечный парусный линейный корабль Черноморского флота России, построенный в 1785 году.
 «Мария Магдалина» — 66-пушечный парусный линейный корабль Черноморского флота России, построенный в 1789 году.
 «Мария Магдалина Вторая» — 74-пушечный парусный линейный корабль Черноморского флота России.

Носительницы личного имени 

 Мария Магдалина Австрийская (1589—1631) — принцесса из дома Габсбургов, дочь Карла II, эрцгерцога Австрийского.
 Мария-Магдалина (между 1617-1621—1707) — игуменья Киево-Печерского Вознесенского и Глуховского Успенского девичьих монастырей.